Nawsie kan syfta på följande platser:

Polen 

 Nawsie (ort i Polen), Nedre Karpaternas vojvodskap, Powiat ropczycko-sędziszowski,

Tjeckien 

 Návsí u Jablunkova, ort, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar